Krzykosy puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Krzykosy, Gmina Dąbie en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Krzykosy, Gmina Kłodawa en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Krzykosy, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Krzykosy, condado de Środa Wielkopolska, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Krzykosy, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).

Enlaces externos